Това е статия за квалификациите за Шампионска лига 2011/12.

Всички часове CEST (UTC+2)

Дати на кръгове и тегления 
Всички тегления се осъществяват в Нион, Швейцария.

Формат 
Има два потока, в които са разпределени отборите:
 Шампионски поток, който включва всички вътрешни шампиони, които не се класират автоматично за груповата фаза.
 Нешампионски поток, който включва всички невътрешни шампиони, които не се класират автоматично за груповата фаза.

Всеки кръг има два мача, като всеки отбор играе един мач у дома. Отборът с по-голям общ резултат след двата мача продължава в следващия кръг. В случай, че двата отбоера са с равен брой голове се прилага правилото за голове на чужд терен, тоест отборът с повече голове като гост продължава. Ако головете на чужд терен са равни се играе 30 минути продължения, разделени на две полувремена по 15 минути. Правилото за голове на чужд терен отново се прилага след края на продълженията, тоест ако има голове, отбелязани по време на продълженията и общият резултат е все още равен, гостуващията отбор се класира поради повече голове на чужд терен. Ако не се отбележат голове след продълженията се играят дузпи.

Отбори 
Отдолу са 54 отбора (39 в шампионския поток, 15 в нешампионския поток), които участваха в квалификациите, групирани по кръгове. Десетте победителя от плейофите (5 в шампионския поток, 5 в нешампионския поток) се класираха за груповата фаза, за да се присъединят към 22 класирани автоматично. Загубилите в третия квалификационен кръг и в плейофите се класираха за плейофите на Лига Европа и груповата фаза съответно.

† Трабзонспор също се класират за груповата фаза след като заменят Фенербахче, които бяха отстранени от Турската футболна федерация на 24 август 2011 от участие в Шампионска лига 2011/12 поради настоящи разследвания на уредени мачове.

Първи квалификационен кръг

Поставяне

Мачове 

|}

Първи кръг

Втори кръг 

Дюделанж печели с общ резултат 4 – 0

Валета печели с общ резултат 5 – 1

Втори квалификационен кръг

Поставяне 

† Победители от предишния кръг, чиито идентичност не е била известна по време на тегленето.

Мачове 

|}

 Бележки
 Бележка 1: Реда на маочвете е обърнат след тегленето.

Първи кръг 

 Бележки
 Бележка 2: Могрен играха домакинския си мач на Подгорица Сити, Подгорица, тъй като техният Лугови не успява да покрие критериите на УЕФА.
 Бележка 3: Бангор Сити играха домакинския си мач на Бел Вю, Рил, тъй като техният Фарър Роуд не успява да покрие критериите на УЕФА.
 Бележка 4: Щурм Грац играха домакинския си мач на Хипо-Арена, Клагенфург, тъй като техният UPC-Арена бе един от стадионите на Световното първенство по американски футбол 2011.

Втори кръг 

Шамрок Роувърс печели с общ резултат 1 – 0

Марибор печели с общ резултат 5 – 1

Слован Братислава печели с общ резултат 3 – 1

Динамо Загреб печели с общ резултат 3 – 0

Екранас печели с общ резултат 4 – 2

ХЯК Хелзинки печели с общ резултат 13 – 0

БАТЕ Борисов печели с общ резултат 3 – 1

Литекс Ловеч печели с общ резултат 5 – 1

Малмьо печели с общ резултат 3 – 1

Виктория Пилзен печели с общ резултат 9 – 1

Висла Краков печели с общ резултат 3 – 0

Партизан печели с общ резултат 5 – 0

АПОЕЛ печели с общ резултат 6 – 0

Зестапони печели с общ резултат 3 – 2

Щурм Грац печели с общ резултат 4 – 3

Макаби Хайфа печели с общ резултат 7 – 4

Русенборг печели с общ резултат 5 – 2

 Бележки
 Бележка 5: Шкендия играха домакинскя си мачо на Филип II Арена, Скопие, тъй като техният Градски стадион не успява да покрия критериите на УЕФА.

Трети квалфикационен кръг

Поставяне 

† Победители от предишния кръг, чиито идентичност не е била известна по време на тегленето.

Мачове 

|-
!colspan="6"|Шампионски поток

|-
!colspan="6"|Нешампионски поток

|}

Първи кръг 

 Бележки
 Бележка 6: Зестапони играят домакинския си мач на Борис Пайчадзе, Тбилси, тъй като има по-голям капацитет от тения Давид Абашидзе.
 Бележка 7: Твенте играха домакинския си мач на Гелредом, Арнем, тъй като в техния Де Гролс Весте стана инцидент по време на разширяването му, когато част от покрива му се срути, убивайки двама работници и ранявайки 14 души, на 7 юли 2011.

Втори кръг 

БАТЕ Борисов печели с общ резултат 3 – 1

Копенхаген печели с общ резултат 3 – 0

Оденсе печели с общ резултат 5 – 4

Рубин Казан печели с общ резултат 4 – 1

Малмьо печели с общ резултат 2 – 1

Твенте печели с общ резултат 2 – 0

АПОЕЛ печели с общ резултат 2 – 0

Виктория Пилзен печели с общ резултат 4 – 2

Цюрих печели с общ резултат 2 – 1

Висла Краков печели с общ резултат 5 – 2

Щурм Грац печели с общ резултат 2 – 1

Макаби Хайфа печели с общ резултат 3 – 2

Динамо Загреб печели с общ резултат 3 – 1

Генк печели с общ резултат 3 – 2

Бенфика печели с общ резултат 3 – 1

 Бележки
 Бележка 8: Васлуй ще играят домакинския си мач на Чалол, Пятра Нямц тъй като техният Граски стадион не успява да покрие критериите на УЕФА.
 Бележка 9: Трабзонспор ще играят домакинския си мач на Ататюрк, Истанбул, тъй като техният Юсеин Авни Акер е използван за Европейския юношески олимпийски фестивал 2011.

Плейофи

Поставяне

Мачове 

|-
!colspan="6"|Шампионски поток

|-
!colspan="6"|Нешампионски поток

|}

Първи кръг 

 Бележки
 Бележка 10: БАТЕ Борисов играха домакинския си мач на Динамо, Минск, тъй като има повече места от техния Харадзки.
 Бележка 11: Макаби Хайфа играха домакинския си мач на Рамат Ган, Рамат Ган, тъй като има повече места от техния Кирят Елизер.

Втори кръг 

АПОЕЛ печели с общ резултат 3 – 2

Макаби Хайфа 3 – 3 Генк. Генк печели с 4 – 1 след дузпи.

Динамо Загреб печели с общ резултат 4 – 3

Виляреал печели с общ резултат 3 – 1

Байерн Мюнхен печели с общ резултат 3 – 0

Лион печели с общ резултат 4 – 2

Виктория Пилзен печели с общ резултат 5 – 2

БАТЕ Борисов печели с общ резултат 3 – 1

Бенфика печели с общ резултат 5 – 3

Арсенал печели с общ резултат 3 – 1

 Бележки
 Бележка 12: Виктория Пилзен играха домакинския си мач на Синот Тип Арена, Прага, тъй като има повече места от техния Пилзне.

Източници

Външни препратки 
 УЕФА Шампионска лига (официален сайт)

Европейска шампионска лига